Для построения памяти компьютера, как оперативной памяти, так и постоянной, широко применяют полупроводниковые запоминающие устройства. Зачастую эти устройства строятся на микросхемах. В зависимости от конструкторских требований к создаваемому компьютеру, производится выбор типа, вида и конкретной серии микросхем.

Сводные данные микросхем, применявшихся в СССР для создания памяти компьютера

Микросхемы для построения ОЗУ

К565РУ3 

К565РУ3 — электронный компонент, микросхема динамического ОЗУ с произвольным доступом, имеющая ёмкость 16 384 бит и организацию 16 384×1.

К565РУ7 

Микросхема К565РУ7 представляет собой выполненное по полупроводниковой технологии на n-канальных МОП-транзисторах устройство с произвольной выборкой динамического типа ёмкостью 262 144 бит (организация 262 144×1 разряд).

Микросхемы для построения ПЗУ

См. также 
 Советские микросхемы
 К565РУ1
 К565РУ3
 К565РУ7

Примечания

Литература 
 
 
  — (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).

Ссылки 
 Музей электронных раритетов

История компьютерной техники
Цифровые интегральные схемы
Запоминающие устройства
Советские микросхемы